Escolas palatinas (; ) era uma tagma (guarda militar de elite dos impérios Romano e Bizantino). Sua origem geralmente é creditada ao imperador romano Constantino , que a teria implementado como substituto para a cavalaria pessoal do Augusto, o braço montado da guarda pretoriana. As escolas sobreviveram pelo resto do período romano e bizantino até desaparecerem no fim do , durante o reinado de  .

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 

Tagma (militar)
Constantino, o Grande
Unidades militares do Império Romano Tardio
Guardas reais